Live at Donington може да се отнася за:
 Live at Donington, албум на Айрън Мейдън
 Live At Donington, концерт на Ей Си/Ди Си